

Geografia
 Lely – census-designated place degli Stati Uniti d'America, nello Stato della Florida

Persone
 Cornelis Lely (1854-1923) – politico e ingegnere olandese
 Peter Lely (1618-1680) – pittore fiammingo